{{DISPLAYTITLE:(8614) 1978 VP11}}

A (8614) 1978 VP11 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Eleanor F. Helin és Schelte J. Bus fedezte fel 1978. november 7-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (8501–9000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói